Cecil steht für:
 Cecil (Name), Vor- und Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Cecil B. DeMille Award, im Rahmen der Golden Globe Awards verliehene Auszeichnung
 Cecil (Löwe), bekannter Löwe, der im Juli 2015 in Simbabwe illegal gejagt und erlegt wurde
 Cecil Hotel, Hotel in Los Angeles
 Cecil (Programmiersprache), eine objektorientierte Programmiersprache
 Cecil, Marke des Modeunternehmens CBR Fashion Holding

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Cecil (Alabama)
 Cecil (Arkansas)
 Cecil (Georgia)
 Cecil (Ohio)
 Cecil (Pennsylvania)
 Cecil (Wisconsin), im Shawano County
 Cecil County, Verwaltungseinheit in Maryland

Im NRHP gelistete Objekte:
 Cecil Apartments, in Baltimore, Maryland, ID-Nr. 00000743
 Cecil Ranch, in Grimes, Kalifornien, ID-Nr. 03000988
 Cecil's Mill Historic District, in Great Mills, Maryland, ID-Nr. 78003121

Geografische Objekte
 Cecil Cave, Höhle an der Küste der Peter-I.-Insel, Antarktis
 Cecil Kop Nature Reserve, Tierreservat in Simbabwe

 Cecil Lake (British Columbia)
 Cecil Peak, Berg in Neuseeland

 Lake Cecil, See in der Region Southland, Neuseeland

Siehe auch:
 Cécile
 CeCILL